Uecht steht für:
 Sternwarte Uecht, siehe Sternwarten Bern
 der Weiler Uecht bei Bern, siehe Niedermuhlern

Siehe auch:
 Üecht, Künstlervereinigung